Tenku Senki Shurato pode se referir a:

Tenku Senki Shurato, o anime e mangá japonês criado por Hiroshi Kawamoto.
Tenku Senki Shurato (OVA), a série de vídeos posteriores ao anime de mesmo nome.

Desambiguação